Skandinavische Bibliothek bezeichnet:

Skandinavische Bibliothek (Lorck), Leipzig
Skandinavische Bibliothek (Brönner), Frankfurt am Main
Die Skandinavische Bibliothek (Hyperion), München, begründet von Gustaf af Geijerstam, fortgeführt von Else von Hollander